Уикипедия на русински език () е раздел на русински език в Уикипедия. Проектът започва работа на 23 януари 2011 година.

Статистика

Посещаемост 

Русински език
Русински език
Русински език
Русини
Езици в Словакия
Езици в Сърбия
Езици в Украйна